Axon steht für:
 Axon, Teil einer Nervenzelle
 Axon, antiker Name eines Flusses in Karien, heute der Kargın çayı
 Axon Enterprise, ein US-Hersteller u. a. von Elektroschockpistolen und Bodycams 
 Axon Automotive, ein britischer Autobauer in Wellingborough, Northamptonshire
 Axon Ivy, ein Software-Hersteller

Axon steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 David John Axon (* 1951), britischer Astrophysiker
 John Axon (1960–2008), britischer Schauspieler
 Rachael Axon (* 1985), englische Fußballspielerin